Unterschlagung steht für:

 Unterschlagung (Deutschland), Straftat nach § 246 StGB
 Unterschlagung (Österreich), Straftat nach § 134 StGB

Siehe auch: